Яковенко Владимир Мефодиевич ( - ) – украинский ученый в области теоретической радиофизики. Доктор физико-математических наук (1974), профессор (1984). Заслуженный деятель науки и техники (1990). Академик Национальной академии наук Украины ( 2000).

Биография 
Яковенко Владимир Мефодиевич родился 7 ноября 1934 года. В 1957 году окончил Харьковский государственный университет. С 1958 г. работал в Институте радиофизики и электроники им. О. Я. Усикова НАН Украины, с 1993 года – директор Института.

С 7 апреля 2000 года - действительный член (академик) Национальной академии наук Украины по специальности "Теоретическая радиофизика".  Входил в состав Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники  .

Научная деятельность 
Основная сфера деятельности – теоретическая радиофизика, в рамках которой В. М. Яковенко сформировал новое научное направление - плазменные явления в ведущих твердых телах.

Создал классическую и квантовую теорию взаимодействия потоков заряженных частиц в неоднородной плазме полупроводников, слоистых периодических структурах и квантовых сверхрешетках.

В. М. Яковенко является автором 3 монографий и 260 научных работ. Подготовил 6 докторов и 12 кандидатов наук. Возглавлял Научный совет НАН Украины по проблеме «Радиофизика и СВЧ электроника», был главным редактором сборника научных трудов «Радиофизика и электроника», членом редколлегий ряда научных журналов («Наука и инновации», «Радиофизика и радиоастрономия»).

Награды 

 Премия НАН Украины имени К. Д. Синельникова (1987)
 Почётный научный сотрудник Международного института IEEE
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2004)
 Почётный знак «Отличник образования»
 Премия НАН Украины имени В. Е. Лашкарева (2008)
 Премия НАН Украины имени Н. Н. Боголюбова (2014)

Примечания

Источники 

 Некролог-биография // Сайт НАН Украины, 27 мая 2022 года
 Владимир Мефодиевич Яковенко (К 85-летию со дня рождения) // Радиофизика и электроника. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 75-76. - рос.
 Умер известный учёный, почетный директор харьковского научного института . STATUS QUO

Ссылки 

 Яковенко Володимир Мефодійович
 Яковенко Володимир Мефодійович

Физики Украины
Отличники образования Украины
Действительные члены НАН Украины
Выпускники Харьковского университета
Заслуженные деятели науки и техники Украины
Кавалеры ордена князя Ярослава Мудрого 5 степени
Доктора физико-математических наук
Преподаватели Харьковского университета
Умершие в 2022 году
Умершие 26 мая
Родившиеся в 1934 году
Родившиеся 7 ноября